Филип Мексес (; 30. март 1982, Тулуза) је бивши француски фудбалер и репрезентативац. У каријери је наступао за Осер, Рому и Милан. За француску репрезентацију је наступа од 2002. до 2012. године.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Трофеји

Клуб 
Оксер
 Куп Француске (1) : 2002/03.
Рома
 Куп Италије (2) : 2006/07, 2007/08.
 Суперкуп Италије (1) : 2017.
Милан
 Суперкуп Италије (1) : 2011.

Репрезентација 
 Европско првенство до 19 година (1) : 2000.
 Куп конфедерација (1) : 2003.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1982.
Француски фудбалери
Фудбалери Осера
Фудбалери Роме
Фудбалери Милана
Одбрамбени играчи у фудбалу